Gläser bzw. Glaeser ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Gläser ist ein Berufsname und bezieht sich auf den Glaser.

Namensträger 
 Albrecht Gläser (1928–2013), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Andreas Gläser (* 1965), deutscher Schriftsteller
 Anja S. Gläser (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Anuschka Gläser (* 1969), deutsche Eis- und Rollkunstläuferin
 Bernhard Glaeser (* 1941), deutscher Sozialwissenschaftler

 Christian Gläser (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Christine Gläser, deutsche Diplomatin
 Eberhard Gläser (* 1942), deutscher Handballschiedsrichter und Sportfunktionär
 Edward Glaeser (* 1967), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer
 Enoch Gläser (1628–1668), deutscher Jurist und Dichter
 Ernst Glaeser (1902–1963), deutscher Schriftsteller
 Franz Gläser (1798–1861), österreichischer Komponist und Kapellmeister
 Friedrich Gottlob Gläser (1749–1804), deutscher Geologe und Bergbeamter
 Fritz Hermann Gläser (1896–1946), deutscher Schriftsteller

 Georges Glaeser (1918–2002), französischer Mathematiker
 Gerhard Gläser (1911–1995), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Gerhard Gläser (Schauspieler), deutscher Schauspieler
 Gotthelf Leberecht Glaeser (1784–1851), deutscher Maler
 Hanns Gläser (1903–1977), deutscher Forstwissenschaftler
 Hans-Joachim Gläser (1941–1993), deutscher Schauspieler
 Herbert Glaeser (1899–1958), deutscher Politiker (BHE)
 Herbert Glaeser (General) (1904–1974), deutscher Generalmajor der Volkspolizei
 Jochen Glaeser (* 1943), deutscher Politiker und Verbandsfunktionär
 John Gläser (1888–1968), deutscher Opernsänger (Tenor), Gesangspädagoge und Theaterfunktionär
 Kai-Peter Gläser (* 1964), deutscher Schauspieler
 Karl-Heinz Gläser (* 1948), deutscher Fußballschiedsrichter
 Kurt Gläser (1898–1976), deutscher Maschinenbauingenieur
 Leonhard Gläser (1797–1875), deutscher Industrieller und Philanthrop
 Lisbeth Glaeser-Wilken (1887–1977), deutsche Schauspielerin und Lehrerin
 Luca Gläser (* 1998), deutscher Eishockeyspieler
 Manfred Gläser (* 1949), deutscher Archäologe und Historiker 
 Markus Gläser (Schauspieler) (* 1986), deutscher Schauspieler
 Markus Gläser (* 1960), deutscher Bildhauer und Restaurator
 Mechthild Gläser (* 1986), deutsche Schriftstellerin
 Michael Gläser (* 1957), deutscher Sänger und Chorleiter
 Michaela Gläser-Zikuda (* 1967), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Paul Gläser (1871–1937), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Paul Albert Glaeser-Wilken (1874–1942), deutscher Schauspieler und Spielleiter
 Peter Gläser (1949–2008), deutscher Rockmusiker
 Petra Gläser (* 1981), deutsche Basketballspielerin
 Robert Glaeser (* 1934), US-amerikanischer Biochemiker und Biophysiker
 Roger Gläser (* 1967), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Rolf Gläser (1940–2004), deutscher Schwimmtrainer
 Ronald Gläser (* 1973), deutscher Politiker (AfD)
 Rosemarie Gläser (1935–2021), deutsche Linguistin
 Rudolf Gläser (* 1922), deutscher Motorradrennfahrer
 Stefan Gläser (* 1946), deutscher Jurist und Politiker
 Susanne Gläser (* 1984), deutsche Journalistin
 Torsten Gläser (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Walter Schmitt Glaeser (* 1933), deutscher Jurist und Politiker (CSU)
 Wilhelm Gläser (1821–1907), deutscher Verlagsbuchhändler, Antiquar und Bibliothekar
 Wilhelm Gläser (Landrat) (1874–1951), deutscher Politiker
 Wolfgang Gläser (1933–2023), deutscher Physiker
 Wolfgang Glaeser (1940–2020), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch 
 Gläser-Karosserie, deutscher Karosseriehersteller
 Gläserberg (kurz Gläser), Berg bei Föhlritz, Thüringen
 Liste der Gläser

Weblinks 
 Gläser bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname